

Toponymie 

Mareil-en-Champagne, commune française de la Sarthe 
Mareil-en-France, commune française du Val-d'Oise
Mareil-le-Guyon, commune française des Yvelines
Mareil-Marly, commune française des Yvelines
Mareil-sur-Loir, commune française de la Sarthe
Mareil-sur-Mauldre, commune française des Yvelines

Pseudonyme 

 Maurice Chalhoub dit Maurice Mareil (1884-1916), avocat, écrivain et auteur-compositeur français
 Lucy Gérard dite Lucy Mareil (1872-1941), actrice française

Homonymie de toponyme
Homonymie de pseudonyme